È stata la prima edizione del torneo.

In finale Peangtarn Plipuech e Jessy Rompies hanno sconfitto Usue Maitane Arconada e Cristina Bucșa con il punteggio di 3-6, 7-6(5), [10-8].

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  Hsieh Yu-chieh (quarti di finale)
  Ankita Raina /  Eden Silva (Silva si è ritirata; Raina fa coppia con Mona Barthel)

 Kateryna Bondarenko /  Tatjana Maria (quarti di finale)
 Quinn Gleason /  Jamie Loeb (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Thoreau Tennis Open 2021